Piedra peut désigner :

Personnalités 
 Antonio Piedra (1985) : cycliste espagnol ;
 Bayron Piedra (1982) : athlète équatorien ;
 Carlos Manuel Piedra (1895–1988), homme d'État cubain ;

Toponymes

Piedra del Águila : une ville de la province de Neuquén ;
 Piedra Museo : un site archéologique de la province de Santa Cruz ;

Piedra Blanca : municipalité de la province de Monseñor Nouel ;

Piedra Sola : une ville des départements de Paysandú et Tacuarembó ;

Piedra : un cours d'eau de l'État d'Amazonas, sous-affluent de l'Orénoque ;
 Piedra Grande : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón ;

Piedra, une rivière du Bassin de l'Èbre

Autre 

 Piedra, nom ancien de la trichobactériose, affection dermatologique bénigne

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme